Mühle Uffenheim steht für:

 Mittlere Mühle (Uffenheim)
 Obere Mühle (Uffenheim)